Roncalli steht für:

 Circus Roncalli, ein Zirkus
 Roncalli (Fernsehserie), eine Fernsehserie der ARD (1986/87)

Roncalli ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Giuseppe Roncalli, der bürgerliche Name des Papstes Johannes XXIII.
 Cristoforo Roncalli (1552–1626), auch Pomarancio genannt, italienischer Maler

 Guido Roncalli di Montorio (* 1890), italienischer Diplomat
 Lili Paul-Roncalli (* 1998), Artistin 
 Ludovico Roncalli (1654–1713), italienischer Edelmann und Komponist